Зец () — имя собственное югославского происхождения со значением «заяц»; распространено в виде фамилий.
 Зец, Гойко (1935-1995) — югославский футбольный тренер.
 Зец, Миодраг (род. 1982) — черногорский футболист, нападающий.
 Зец, Эрмин (род. 1988) — боснийский футболист, нападающий клуба «Балыкесирспор».

Составные фамилии 
 Зец-Пешкирич, Маша (род. 1987) — словенская теннисистка.